De Gundersenwedstrijd van de normale schans tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 14 februari 2018 in het Alpensia Jumping Park en het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Duitser Eric Frenzel, Frenzel wist zijn titel met succes te verdedigen.

Tijdschema

Uitslag

Schansspringen

Langlaufen

Bronvermelding 
  Uitslag schansspringen
  Uitslag langlaufen

Gundersen NH